Адангме:

 Адангме — народ в Гане и Того на побережье Гвинейского залива.
 Адангме — язык народа адангме.